peut désigner :
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Australie)
  mixte (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
 28e brigade mécanisée (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)